Jason Wheeler ist der Name folgender Personen:

* Jason Wheeler (Filmeditor), US-amerikanischer Filmeditor 
 Jason Wheeler (Pokerspieler) (Jason Dewayne Wheeler; * 1977), US-amerikanischer Pokerspieler
 Jason Wheeler (Baseballspieler) (* 1990), US-amerikanischer Baseballspieler